The Devil’s Triangle steht für:
 The Devil’s Triangle – Das Geheimnis von Atlantis, US-amerikanischer Abenteuerfilm
 The Devil’s Triangle, Song (1970) auf In the Wake of Poseidon von King Crimson
 The Devil’s Triangle, Song (2010) auf Poseidon von Dagoba (Band)
 The Devil’s Triangle, Roman (2017) aus der Reihe A Brit in the FBI von J.T. Ellison und Catherine Coulter

Devil’s Triangle steht für:
 vormaliger Name von Angel’s Triangle, Stadtviertel im Nordosten von El Paso (Texas), El Paso County, Texas
 Devil’s Triangle (dt. Titel „Das magische Dreieck“), 7. TV-Episode (2011) aus Navy CIS/Staffel 9

Siehe auch:
 Bermudadreieck